Generativ (zu lat. generare ‚erzeugen‘, ‚hervorbringen‘) bedeutet „erzeugend“ bzw. bezeichnet allgemein die Eigenschaft, etwas hervorbringen zu können. Innerhalb unterschiedlicher Fachgebiete, von den Wissenschaften und der Technik bis zur Kunst, etablierten sich verschiedene Termini technici, in denen das Adjektiv „generativ“ vorkommt.

Verwendungsbeispiele 
 Die generative Vermehrung ist die geschlechtliche Fortpflanzung.
 Das generative Verhalten ist jenes Verhalten, das auf die Zahl der Kinder einer Bevölkerung Einfluss nimmt.
 In der Linguistik spricht man von generativen Grammatikmodellen, etwa der Generativen Transformationsgrammatik oder der Generativen Semantik; das entsprechende Teilgebiet ist die generative Linguistik.
 Die generative Fertigung ist die Gesamtheit der additiven Fertigungsverfahren (umgangssprachlich: 3D-Druck), bei denen vorab kein Werkstück vorhanden ist, von dem etwa abgetragen wird.
 Die generative Gestaltung ist eine gestalterische Entwurfsmethode in der Kunst, der Architektur, dem Produktdesign und anderen Bereichen.
 Die generative Kunst richtet den Fokus auf den Entstehungsprozess des Kunstwerks.
 In der EDV ist die generative Programmierung ein Programmierparadigma, dessen Charakteristikum die automatische Erzeugung von Programmcode durch einen Generator ist.

Siehe auch 
 Generativität, individuelle bzw. kollektive Fähigkeit zur Sorge, Fürsorge oder Care für Menschen einer anderen Generation
 Generative Modelling Language, eine Programmiersprache
 Generisch

 

Abstraktum